Александр Скрынник:
 Скрынник, Александр Иванович (1952 или 1953 — ?) — советский серийный убийца.
 Скрынник, Александр Станиславович (род. 1991) — российский хоккеист.